30-й отдельный понтонно-мостовой полк — воинское подразделение Вооружённых Сил СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 по 30 июля 1941 года, по официальным данным Перечня № 16 (реально по 2 июля 1941 года)

На 22 июня 1941 года, вероятно, частью сил находится близ границы Прибалтике, судя по тому, что 56-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, созданный на базе полка, принимал участие в боевых действиях с 22 июня 1941 года.

2 июля 1941 года переформирован в 55-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, 56-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон, 57-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой батальон

Подчинение

Ссылки 
 Перечень № 16 полков связи, инженерных, сапёрных, понтонно-мостовых, железнодорожных, дорожно-эксплуатационных, автомобильных, автотранспортных и других отдельных полков, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Понтонно-мостовые полки СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году